HVB est un sigle qui peut signifier :
 huile végétale brute, une huile qui peut être utilisée (jusqu'à 100 %) comme carburant par certains moteurs Diesel ;
 haute valeur biologique ;
 HypoVereinsbank, la   banque privée allemande, filiale du groupe bancaire italien UniCredit ;
 Hooligans Valstar Band.